

Список правителей вице-королевства Новая Испания

Ссылки 
 Список вице-королей и других колониальных правителей на сайте мексиканского правительства

 
Вице-короли Новой Испании
Новая Испания
Списки:История Испании